Pau de palanque -  elemento da enxárcia de um veleiro que serve para afastar do barco o punho da escota de uma vela ou o punho da amura de um spinnaker simétrico

Localidades

Palanque (Venâncio Aires)

Veja também
Palanca

Desambiguação